Negulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Negulești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Negulești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț